Венский мирный договор 1738 года () — мирный договор, подписанный в Вене 18 ноября 1738 года и завершивший войну за Польское наследство. Со стороны Австрии договор подписал граф Филипп Цинцендорф, а со стороны Франции и её союзников (Испании, Сардинии) — Жан де ла Бон. Он в основном повторял условия прелиминарного мирного договора, подписанного там же 3 октября 1735 года.

Условия договора 
По условиям договора Франция гарантировала прагматическую санкцию и признавала курфюрста саксонского Фридриха Августа II польским королём под именем Августа III. За Станиславом Лещинским оставлялся пожизненно королевский титул, ему также передавались герцогство Лотарингия и графство Бар, которые после его смерти должны были отойти к Франции. Герцог лотарингский Франц Стефан, зять императора Карла VI, в качестве компенсации за Лотарингию получал Пармское герцогство в составе Пармы, Пьяченцы и Великое герцогство Тосканское, престол которого оказался вакантным в связи с пресечением династии Медичи.

Австрия отказывалась от приобретённого ею по итогам Утрехтского мирного договора и Лондонского договора 1720 года королевства Сицилия, которое было передано младшей линии испанских Бурбонов (без права объединения с Испанией под одним скипетром).

Сардиния получала часть принадлежавшего Австрии Миланского герцогства (Новара, Тортона).

Россия актами от 15 мая и 23 ноября 1736 года декларировала своё согласие с прелиминарным мирным договором 1735 года и присоединилась к Венскому мирному договору (точнее, к его 6 статье, формулировавшей соглашение по польскому вопросу) актом от 21 мая 1739 года.

Итоги договора 
Венский мирный договор стал военным и дипломатическим поражением Австрии, которая из-за неудачной турецкой войны была вынуждена закрепить тяжёлые условия прелиминарного договора с Францией 1735 года, стремясь при посредничестве последней заключить мир с Портой. В то же время договор был крупным успехом Франции, которой удалось не только значительно ослабить позиции Австрии в Италии, но и завершить, с присоединением Лотарингии, воссоединение своей национальной территории. Одновременно Венский мирный договор был отражением военно-дипломатических успехов России, одержавшей победу над Францией в польском вопросе.

Литература 
 

Мирные договоры XVIII века
Международные договоры Австрии
Международные договоры Франции
Международные договоры Испании
Международные договоры Российской империи
История Польши
Ноябрь 1738 года
Договоры по алфавиту
Война за польское наследство
События 18 ноября